Heimweh steht für

 Heimweh, Sehnsucht in der Fremde nach der Heimat
 Heimweh (1927), deutscher Stummfilm von 1927
 Heimweh (1937), deutscher Spielfilm von 1937
 Heimweh (1943), US-amerikanischer Spielfilm von 1943
 Heimweh … dort, wo die Blumen blühn, österreichischer Heimatfilm (1957)
 Heimweh (Lied), von Freddy Quinn
 Heimweh (Album), Musikalbum von Freddy Quinn
 Das Heimweh, Roman von Johann Heinrich Jung-Stilling
 Heimweh (Chor), Schweizer Chorprojekt von Georg Schlunegger